WWM steht für:

 Wer wird Millionär?, die deutsche Ausgabe der britischen Quizshow Who Wants to Be a Millionaire?
 Wok-WM oder Wok-Weltmeisterschaft, eine ehemalige von ProSieben live ausgestrahlte Fernsehsendung

WW-M steht für:

 Polnisches Kfz-Kennzeichen für den Stadtbezirk Warszawa-Włochy

Abkürzung